Черво́ная Украи́на — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Украина — до 2016 года название села Украинка в Мангушском районе Донецкой области.
 Червоная Украина — до 2016 года название села Украинка в Борзнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Червоная Украинка